Дюпо́н () — французская фамилия от слова pont, мост.

Известные носители 
  (1954—2020) — французский футболист, тренер.
 Дюпон, Альфред (1798—1856) — американский химик и промышленник, старший сын и преемник Элетера Дюпона.
 Дюпон, Альфред Ирене (1864—1935) — американский промышленник, финансист и филантроп.
 Дюпон, Андре (род. 1949) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
 Дюпон, Дениз (род. 1984) — датская кёрлингистка, третий команды Дании на Олимпийских играх 2006 и 2010 годов.
 Дюпон, Джон (1938—2010) — американский бизнесмен, спонсор и владелец клуба вольной борьбы «Foxcatcher», осуждён за убийство.
 
 Дюпон, Жозеф (1838—1899) — бельгийский дирижёр, скрипач, композитор и музыкальный педагог.
 Дюпон, Клиффорд (1905—1978) — родезийский государственный деятель, президент Родезии (1970—1975).
 Дюпон, Мадлен (род. 1987) — датская кёрлингистка.
 Дюпон, Огюст (1827—1890) — бельгийский композитор и пианист.
 Дюпон, Оливер (род. 1990) — датский кёрлингист.
  (род. 1973) — французская артистка балета, этуаль парижской Оперы, директор её балетной труппы с 2016 года.
 Дюпон, Патрик (1959—2021) — французский артист балета, этуаль парижской Оперы, директор её балетной труппы в 1990—1997 годах.
 Дюпон, Пьер (1821—1871) — французский поэт-песенник.
 Дюпон, Пьер (1885—1953) — люксембургский политик и государственный деятель, премьер-министр Люксембурга.
 Дюпон д’Эрваль, Вас Робер Констан (1758—1812) — французский военный деятель.
 Дюпон, Тимоти (род. 1987) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Дюпон, Юбер (род. 1980) — французский велогонщик.

Составные фамилии 
 Дюпон де л’Этан, Пьер-Антуан (1765—1840) — французский военачальник.
 Дюпон де Лигоннес, Ксавье (род. 1961) — гражданин Франции, предполагаемый и не найденный преступник.
 Дюпон де Немур, Пьер Самюэль (1739—1817) — французский экономист и политический деятель.
 Дюпон де Немур, Элетер Ирене (1771—1834) — основатель и первый президент DuPont.
 Анрикель-Дюпон, Луи-Пьер (1797—1892) — французский гравёр. Член французской академии изящных искусств.
 Дюпон-Моретти, Эрик (род 1961) — французский юрист и политик.
 Дюпон-Рок, Андре (род. ?) — французская кёрлингистка и тренер, участник зимних Олимпийских игр 1988.
 Дюпон-Рок, Доминик (род. 1963) — французский кёрлингист, участник зимних Олимпийских игр 1992 и 2002.
 Дюпон-Рок, Кристиан — французский кёрлингист.
 Дюпон-Эньян, Николя (род. 1961) — французский политик.

Другое 
 DuPont — американская химическая корпорация.

См. также 
 Его величество мсье Дюпон — франко-итальянский кинофильм.
 Уравнение Дюпон